Cet article dresse une liste par ordre de mandat des maires d'Angoulême.

Liste des maires 

Les maires dont le nom figure en italique sont mentionnés uniquement par la liste présente sur le site Internet de la mairie, sans être confirmés par cette historienne. Les mentions incertain sont reprises d'Anne-Marie Ferrier.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Angoulême
 Conseil municipal
 Élections municipales en France
 Histoire des maires de France
 Maire

Liens externes 
 Liste des maires d'Angoulême sur le site de FranceGenWeb
 Site internet de la mairie d'Angoulême

Angoulême

Histoire d'Angoulême